Mihailo Perović (Podgorica, 1997. január 23. –) montenegrói labdarúgó, jelenleg az FK Vozdovac játékosa.

Jegyzetek

Források 
 www.transfermarkt.com 

Montenegrói labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az Újpest FC labdarúgói
1997-ben született személyek
Élő személyek